L'amanitine est le nom de cinq amatoxines (composés toxiques présents chez plusieurs espèces de champignons, dont des amanites) :

 l'α-amanitine ;
 la β-amanitine ;
 la γ-amanitine ;
 la δ-amanitine ;
 l'ε-amanitine.

Amatoxine
Isomérie